Thil kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Thil, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Thil, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Thil, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Thil, Marne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Thil, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Thil-Manneville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Thil-sur-Arroux, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Le Thil, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Le Thil-Riberpré, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,